Der Futbola Klubs Ventspils war ein lettischer Fußballverein aus der Hafenstadt Ventspils.

Geschichte 
Der FK Ventspils entstand 1997 als Fusion der beiden Zweitligisten Nafta Ventspils und FK Venta und übernahm vom Zweitligameister Vecriga Riga die Lizenz für die Virslīga und auf Anhieb gelang dort der vierte Platz.

Auch in den folgenden Jahren gelangen Spitzenpositionen (2000 bis 2002 jeweils als Vizemeister), so dass der Verein 2000 erstmals an der Qualifikation zum UEFA-Pokal teilnehmen konnte, jedoch in der ersten Runde am ungarischen Vertreter Vasas Budapest nach einem 2:1-Heimsieg mit einer 1:3-Niederlage im Rückspiel scheiterte. 2002 gelang nach einem 3:0-Sieg und einer 0:1-Niederlage im Rückspiel gegen den FC Lugano dann die Qualifikation für die erste Runde, jedoch hatte die Mannschaft gegen den Bundesligisten VfB Stuttgart mit zwei Mal 1:4 keine Chance.

Am 28. September 2003 konnte die Mannschaft erstmals eine Trophäe in die Luft heben, als durch ein deutliches 4:0 gegen Skonto Riga der lettische Pokal gewonnen werden konnte. In den beiden folgenden Jahren konnte der Titel jeweils verteidigt werden; 2004 durch einen 2:1-Sieg erneut gegen Skonto Riga, 2005 nach einem 2:1 nach Verlängerung gegen Liepājas Metalurgs.

2006 gelang dann der erste Meistertitel in der Vereinsgeschichte.

Im Jahr 2007 verteidigte das Team, durch einen 1:0-Sieg bei Skonto Riga, einen Spieltag vor Saisonende erfolgreich seinen Titel. In der Folge der Meisterschaft 2007 spielte der Verein in der Champions-League Qualifikation, wo sie sich zuerst gegen The New Saints FC aus Wales durchsetzten, dann aber chancenlos gegen Red Bull Salzburg ausschieden (0:3 und 0:4). Im gleichen Jahr wurde der vierte Landespokal gewonnen.

2008 wurde der dritte Meistertitel hintereinander drei Spieltage vor Saisonende gewonnen.

2009 besiegte das Team in der 2. Qualifikationsrunde der Champions League den luxemburgischen Meister F91 Düdelingen mit 3:0 (zuhause) und 3:1 (auswärts). In der 3. Runde traf das Team auf den weißrussischen Meister BATE Baryssau, der im Hinspiel mit 1:0 bezwungen werden konnte. Das Rückspiel ging mit 1:2 verloren, somit kam die Mannschaft durch die Auswärtstorregel weiter. In der vierten Runde gingen beide Spiele gegen den FC Zürich mit 1:2 und 0:3 verloren. Der Verein schied aus der Champions-League aus nahm weiter an der Gruppenphase der Europa-League teil, wo sie auf Sporting Lissabon, SC Heerenveen und Hertha BSC traf. Zwar konnte man der Hertha, Sporting (jeweils auswärts) und Heerenveen (daheim) jeweils ein Unentschieden abringen, schied jedoch trotzdem als Tabellenletzter aus dem Wettbewerb aus.

In der Baltic League unterlag Ventspils 2007 im Finale gegen Liepājas Metalurgs mit 1:3 und 1:5. In der Saison 2009/10 gelang dafür durch ein 5:3 im Elfmeterschießen gegen Sūduva Marijampolė der erste Sieg. Ein Jahr später gelang es Ventspils zur wiedermaligen Teilnahme am Baltic-League Final, doch dieses Mal unterlag man den Ligarivalen Skonto Riga nach Elfmeterschießen mit 6:7.

Das Team aus der Hafenstadt konnte sich 2011 die vierte Meisterschaft erkämpfen, nebenbei gewann man auch den lettischen Fußballpokal, zudem schaffte man es bis zur dritten Qualifikationsrunde der UEFA Europa League. 2013 wiederholten sich die Geschehnisse, man erreichte die dritte Qualifikationsrunde der UEFA Europa League und erneut holten sich die Gelb-Blauen das Double.

Am 9. Juni 2021 schloss die UEFA aufgrund von Betrug, Bestechung und/oder Korruption von allen internationalen Wettbewerben für sieben Jahre aus. Vereinsfunktionär Nikolajs Djakins wurde für vier Jahre und Adlan Shishkanov (Präsident und Anteilseigner von 51 %) lebenslänglich gesperrt. Unter anderem wegen Bestechungsversuche des russischen Schiedsrichters Sergei Lapotschkin vor dem Europa-League-Qualifikationsspiel gegen Girondins Bordeaux im Juli 2018. Lapochkin erhielt eine Sperre für zehn Jahre. Daraufhin zog sich der Klub am 19. Juni 2021 vom Spielbetrieb zurück.

Erfolge 

 Lettische Meisterschaft: 
 Meister: 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014
 Vize-Meister: 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2018
 Dritter: 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2012, 2015, 2016, 2019
 Lettischer Pokal: 
 Sieger: 2003, 2004, 2005, 2007, 2011, 2013, 2017
 Finalist: 2008, 2015, 2018, 2020
 Baltic League:
 Sieger: 2010
 Finalist: 2007, 2010/11

Platzierungen

Europapokalbilanz

Bilder

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz des Vereins (engl./lett./russ.)

Ventspils, Fk
Sport (Ventspils)
Gegründet 1997